Музей Андрея Тарковского (Юрьевец), Ивановская область
 Историко-культурный музей села Завражье, Костромская область